NSR puede referirse a:

 La Honda NSR75, un modelo de motocicleta.
 Honda NSR, la serie de modelos a la que pertenece la motocicleta anteriormente citada.
 La norma NSR-10, que se aplica en Colombia a las estructuras de las construcciones para mejorar la seguridad antisísmica.
 El Airbus NSR, un proyecto de la empresa Airbus, destinado a reemplazar los aviones de la serie A320.
 New Southern Records, una casa discográfica malaya.